Командный чемпионат мира по спидвею на льду впервые был проведён в Калинине в 1979 году. С момента создания чемпионата, наблюдается господство российских гонщиков, выигравших все турниры, за исключением четырёх. В 1983 году чемпионом стала Западная Германия, а в 1985, 1995 и 2002 Швеция.

Список чемпионатов

Общее количество наград

См. также 
 Спидвей на льду

Примечания

Ссылки 
 fim-live.com

Чемпионаты мира по спидвею